Limnocentropus är ett släkte av nattsländor. Limnocentropus ingår i familjen Limnocentropodidae. 

Limnocentropus är enda släktet i familjen Limnocentropodidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nattsländor
Limnocentropus